Владимир Барсуков:
 Барсуков, Владимир Викторович (1922—1989) — советский ихтиолог, доктор биологических наук, специалист по систематике скорпенообразных.
 Барсуков, Владимир Сергеевич (Кумарин; род. 1956) — российский криминальный авторитет.